Алекс Кореча () е професионален испански тенисист. Достига връхната си точка в ранглистата на АТП на 1 февруари 1999 г., когато става №2 в света. Кореча е роден на 11 април 1974 г. в Барселона.

Висок е около 180 см и играе с дясната ръка. През 1996 г. достига до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. През 1998 и 2001 г. е втори на Ролан Гарос.

На 19 юни 2003 г. Марта, съпругата на Алекс, ражда дъщеря им.

Външни препратки 
 Официален сайт на Алекс Кореча

Испански тенисисти
Родени в Барселона